Chilperico I, re dei Franchi
 Chilperico II, re dei Franchi
 Chilperico I, re dei Burgundi
 Chilperico II, re dei Burgundi
 Chilperico (ca. 629-632) fu re merovingio dei Franchi d'Aquitania.